Terp kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Terp (Bramming Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bramming Sogn, Esbjerg Kommune
 Terp (Klim Sogn) – en bebyggelse i Klim Sogn, Jammerbugt Kommune
 Terp (Kousted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kousted Sogn, Randers Kommune
 Terp (Skivholme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skivholme Sogn, Skanderborg Kommune
 Terp (Vester Velling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Velling Sogn, Favrskov Kommune
 Terp (Øster Lindet Sogn) – en bebyggelse i Øster Lindet Sogn, Vejen Kommune

Desuden findes sammensatte stednavne:
 Vester Terp – en landsby i Nørre Løgum Sogn, nord for Løgumkloster.
 Øster Terp – en bebyggelse og et ejerlav i Bedsted Sogn (Tønder Kommune)
 Østerterp Nørremark og Østerterp Vestermark – bebyggelser i Bedsted Sogn (Tønder Kommune)
 Viby Terp – en bebyggelse i Viby Sogn (Århus Kommune)
 Lisbjerg-Terp – en bebyggelse i Lisbjerg Sogn i Århus Kommune